Табаны () — село в Бричанском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село Табань расположено на реке Лопатинка примерно в 4 км к югу от города Бричаны. В 3 км к северо-западу от села проходит автодорога М14. Ближайшие сельские населённые пункты — сёла Коликауцы и Старые Каракушаны.

Высота населённого пункта - 203 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Табань проживает 3131 человек (1450 мужчин, 1681 женщина).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Бричанского района